Wilhelm steht für:

 Wilhelm (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Mond
 Wilhelm, ein männlicher Vorname, dort auch bekannte Namensträger
 Wilhelm, Herrscher
 Vorname Wilhelm
 Familienname Wilhelm

Ortsname:
 Wilhelm (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wilhelm (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Sonstiges:
 Wilhelm-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Liste der Herrscher namens Wilhelm